Naruszewo (gemeente), gemeente in Polen
 Naruszewo (plaats), hoofdplaats van bovengenoemde gemeente